Andreas Evjen – ex calciatore norvegese
 Eirik Evjen – attore norvegese
 Håkon Evjen – calciatore norvegese